

Geografia 
 Thorsby – comune nella contea di Chilton, Alabama, Stati Uniti d'America
 Thorsby – villaggio nella provincia dell'Alberta, Canada

Persone 
 Morten Thorsby – calciatore norvegese